ICZ ist eine Abkürzung und steht für:
 Internationales Christliches Zentrum z. B. Sindelfingen oder Lörrach
 Internationales Clausewitz-Zentrum
 Israelitische Cultusgemeinde Zürich
 Internet Club Zürich 

ICZ